

Persone 
 Fila – moglie di Demetrio I Poliorcete e madre di Antigono II Gonata
 Fila – moglie di Antigono II Gonata
 Fila – figlia di Demetrio I Poliorcete e di Lamia
 Fila di Elimea – seconda moglie di Filippo II di Macedonia
 Fila di Tebe – etera

Società 
Fila – azienda di abbigliamento sportivo
FILA – azienda di cancelleria
Federazione Internazionale delle Lotte Associate

Altro 
 Fila – involtino tipico della cucina egiziana
 Fila – nell'araldica termine che indica il numero degli scacchi, nel senso verticale di uno scaccato
 Fila – antica città della Macedonia
 Fila Brasileiro – razza canina di origine brasiliana
 Fila – diminutivo dello stadio Filadelfia